Le gouvernement Scholz () peut désigner ces gouvernements allemands :

le sénat Scholz I, au pouvoir entre 2011 et 2015 ; 
 le sénat Scholz II, au pouvoir entre 2015 et 2018.

le cabinet Scholz, au pouvoir depuis 2021.